Yuhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuhe (socken i Kina, Shandong), 
 Yuhe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar